имени Молотова — название населённых пунктов:

 имени Молотова — до 1958 года название посёлка Первомайский в Селивановском районе Владимирской области.
 имени Молотова — до 1958 года название хутора Победа в Брюховецком районе Краснодарского края.
 имени В. М. Молотова — до 1958 года название посёлка Октябрьский в городском округе город Бор Нижегородской области.

См. также 

 Молотово
 Молотовск
 Молотовский
 Молотовское
 Завод имени Молотова